Михаил Палеолог () — имя ряда представителей византийской императорской династии Палеологов.
 Михаил VIII Палеолог (1224—1282) — император Никеи в 1259 — 1261 годах, византийский император с 1261 года, первый император Византии из династии Палеологов.
 Михаил IX Палеолог (1277—1320) — византийский император с 1295 года.
 Михаил Палеолог (ум. 1156) — севастократор и византийский военачальник во время правления императора Мануила I Комнина, вероятно сын Георгия Палеолога и Анны Дукины.